Presa di Lepanto (1603) operata da una flotta dell'Ordine di Malta.
Presa di Lepanto (1688) operata da una flotta Veneziana agli ordini del Morosini